Parteiverfassung steht für:

die Labour Party Constitution, das erste Kapitel im Labour Party Rule Book der Labour Party im Vereinigten Königreich 
die Parteiverfassung der Kommunistischen Partei Chinas (中国共产党章程, kurz: 中共党章 oder 党章)
die Parteiverfassung der Kommunistischen Partei Japans 

Siehe auch 

Parteiverfassung (wiktionary)